Đức Hòa (huyện in Long An)
 Đức Hòa (thị trấn in Long An)
 Đức Hòa (Quảng Ngãi)
 Đức Hòa (Hà Tĩnh)